hydrologia i hydrotechnika
 kanał melioracyjny, irygacyjny
 kanał uliczny
 kanał żeglowny (droga wodna), zobacz: kanał morski, kanał wodny

 kultura
 Kanał – film Andrzeja Wajdy z 1957 roku
 kanał orkiestrowy – miejsce dla orkiestry w operze lub teatrze

 teoria komunikacji
 kanał komunikacyjny – połączenie pozwalające na komunikację

 telekomunikacja
 kanał telewizyjny
 kanał (internet) – pasmo tematyczne prowadzone przez 1-2 autorów w portalach internetowych, forach, komunikatorach (Youtube, Facebook, Discord, Teams etc.)
 kanał sieciowy – droga przesyłu sygnału

Zobacz też